Fucine ima više značenja:
 Fucine, Brescia
 Fucine, Trento